Avtozavodskaja può riferirsi a:
 Avtozavodskaja – stazione della metropolitana di Minsk
 Avtozavodskaja – stazione della metropolitana di Mosca
 Avtozavodskaja – stazione della metropolitana dell'anello centrale di Mosca
 Avtozavodskaja – stazione della metropolitana di Nižnij Novgorod
 Linea Avtozavodskaja – linea della metropolitana di Nižnij Novgorod
 Linea Avtozavodskaja – linea della metropolitana di Minsk